II. Lipót osztrák őrgróf (1050–1095)
 II. Lipót osztrák herceg (1328–1344)
 II. Lipót anhalt–dessaui herceg (1700-1751)
 II. Lipót magyar király és német-római császár (1747–1792), I. Lipót néven Toszkána nagyhercege
 II. Lipót toszkánai nagyherceg (1797–1870), II. Lipót császár unokája
 II. Lipót belga király (1835–1909)